Perrault kan verwijzen naar:

Charles Perrault, een Frans schrijver (1628-1703), vooral bekend van zijn sprookjes
Claude Perrault, een Frans architect, arts en anatoom (1613-1688)